Циковский — фамилия.

 Никола́й Цико́вский (, 1894—1987) — российский и американский художник. 
 Стани́слав Цико́вский (, 1899—1959) — польский футболист, участник Олимпийских игр 1924 года.